Йеппе Лунн Курт (; 21 марта 1984, Фарум) — датский футболист, нападающий.

В марте 2000 года дебютировал в юниорской сборной страны и был замечен скаутами голландского «Фейеноорда», с которым подписал профессиональный контракт в 2001 году. В 2002 году был признан лучшим молодым футболистом Дании (среди игроков до 19 лет).

В основной состав «Фейеноорда» Курт не смог пробиться, и летом 2004 года был отдан в аренду в другой роттердамский клуб — «Эксельсиор», а на следующий год вернулся в Данию.

В клубе «Ольборг» Курт поначалу играл на позиции атакующего полузащитника, а в сезоне 2006/07 переведён в линию атаки, составив атакующий дуэт с Раде Прицей. В сезоне 2007/08 Курт стал со своим клубом чемпионом Дании, а также выиграл спор бомбардиров с 17 голами.

За молодёжные и юношеские сборные различных возрастов сыграл 43 матча, забил 15 голов.

Достижения 
 Чемпион Дании: 2013/14
 Обладатель Кубка Дании: 2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборные на сайте Датского футбольного союза
 Профиль на сайте «Ольборга»
 Статистика на сайте Датского радио
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Виборг»